Josep Palau puede referirse a:
 Josep Palau i Fabre,  poeta y escritor español en lengua catalana.​ 
Josep Palau Busquet, futbolista español.